Агуас-Буэнас () — муниципалитет в Пуэрто-Рико, США. Население составляет 24 223 чел(2020 г)

География 
Расположен в предгорьях горного хребта , являющегося отрогом .

Ураган Мария 
Ураган «Мария» 20 сентября 2017 года спровоцировал многочисленные оползни в Агуас-Буэнас.

Туризм и достопримечательности 
К достопримечательностям Агуас-Буэнаса относятся:

 Развлекательный центр La Charca
 Пещеры Агуас-Буэнас
 Улица Эль-Мирадор
 Луис А. Ферре Плаза
 Ратуша
 Дом лекций
 Дом Христа-Искупителя
 Загородный клуб Jagüeyes
 Монте Ла Тиса
 Пожарная часть Максимилиано Мерсед
 Бейсбольный парк Хуана Ньевеса Котто

Культура

Виды спорта 
В Агуасе Буэнасе есть любительская бейсбольная команда «Тигры».

Фестивали и культурные события 
Агуас-Буэнас празднует фестиваль своего покровителя в сентябре. The Fiestas Patronales Nuestra Señora de la Monserrate — религиозный и культурный праздник, который как правило, включает парады, аттракционы, блюда региональной кухни, а также развлекательные программы.
В число других фестивалей и мероприятий, проводимых в Агуас-Буэнасе, входят Фестиваль Сальсы, Бомбы и Плена, проводимые в конце лета, Сельскохозяйственный фестиваль, проводимый в мае, и Фестиваль Folklórico de Campo y Pueblo, проводимый в январе. Ежегодный карнавал проводится в марте.

Экономика 
В окрестностях города кофейные плантации.

Демография

Образование 
В Агуас-Буэнасе около 14 государственных школ. Как и во всех других муниципалитетах, образованием занимается Министерство образования Пуэрто-Рико.

Примечания

Ссылки 
 Муниципалитет Агуас-Буэнас на Facebook

Муниципалитеты Пуэрто-Рико